Der Unicodeblock Xixia-Komponenten (engl.: Tangut Components, U+18800 bis U+18AFF) enthält verschiedene Striche und Teilsymbole, aus denen sich die Zeichen der Xixia-Schrift zusammensetzen. Die eigentlichen Schriftzeichen sind im Unicodeblock Xixia zu finden. Anders als etwa die Radikale der chinesischen Schrift basiert diese Liste nicht auf zeitgenössischen Werken, sondern wurde von modernen Sprachforschern zusammengestellt, um Xixia-Zeichen katalogisieren und sortieren zu können.

Alle Zeichen in diesem Block besitzen die Allgemeine Kategorie „anderer Buchstabe“ und die bidirektionale Klasse „von links nach rechts“. Ihre Namen setzen sich algorithmisch nach der Form „TANGUT COMPONENT-nnn“ zusammen, wobei nnn für die jeweilige Indexnummer zwischen 001 und 768 in der Liste steht.

Tabelle

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 361,6 kB)